Mount Carter bezeichnet mehrere Berge:

In Kanada:
 Mount Carter (British Columbia)
 Mount Carter (Yukon)

In den Vereinigten Staaten:
 Mount Carter (Alaska)
 Mount Carter (Idaho)
 Mount Carter (Montana)

Siehe auch:
 Carter Mountain, Begriffsklärung